Айос-Власиос ( — «Святой Власий») — греческий топоним. Может означать:

См. также 
 Влас
 Власий Севастийский